Il singolare del torneo di tennis Lima Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Stefan Koubek che ha battuto in finale Juan Ignacio Chela 6-3, 2-6, 6-0.

Teste di serie 

 Younes El Aynaoui (primo turno)
 Karim Alami (primo turno)
 Oliver Gross (primo turno)
 Martín Rodríguez (primo turno)

 Guillermo Cañas (secondo turno)
 Stefan Koubek (Campione)
 Hernán Gumy (secondo turno)
 Márcio Carlsson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lima Challenger 1998